Finot kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Adrien Prosper Finot
 Victor L. Finot

Robotskapade auktorsförkortningar